Biologia: Funció de relació
 Informàtica: Subrutina, Funció d'aptitud (algorisme genètic)
 Lingüística: Funció sintàctica
 Matemàtiques:
 Funció matemàtica
Funció lineal
Funció contínua
Funció real